Ярова́я () — пгт в Краматорском районе Донецкой области Украины у реки Северский Донец, центр Яровского поселкового совета.

История 
С 1938 года — посёлок городского типа.

Во время Великой Отечественной войны через посёлок дважды проходила линия фронта.

В январе 1989 года численность населения составляла .

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 2018 человек.

В половине километра от Яровой находится орнитологический заказник местного значения Болото Мартыненково, леса Яровой входит в состав Национального природного парка «Святые горы».

С июня по сентябрь 2022 года посёлок находился под российской оккупацией. 19 сентября Яровая была освобождена ВСУ.

Местный совет 
84432, Донецкая обл., Лиманский р-н, смт. Ярова, ул. Кооперативная, 7

Примечания

Ссылки 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 

Населённые пункты Лиманского района (Донецкая область)
Посёлки городского типа Донецкой области